

Wydarzenia 

 Europa
 Światosław, syn Igora Kijowskiego objął rządy osobiste na Rusi Kijowskiej

Zmarli 
 Ludolf - książę Szwabii (ur. 930 lub 931)

0957